Нововоскресенское — название населённых пунктов:

Россия 
 Нововоскресенское — деревня в Александровском районе Владимирской области.

Украина 
 Нововоскресенское — село в Нововоронцовском районе Херсонской области.